Горевка:

Река 
Горевка (приток Алея) — река в Алтайском крае.
Горевка (приток Вятки) — река в Белохолуницком районе Кировской области.
Горевка (приток Лупьи) — река в Омутнинском и Афанасьевском районах Кировской области.
Горевка (приток Поперечной) — река в Томской области.

Топоним 
 Горевка — деревня, Искитимский район, Новосибирская область, Россия